Plus d'une confession chrétienne a un diocèse à Québec.

Le diocèse anglican de Québec
Le diocèse catholique de Québec